DCOS steht für:
 „Disney Channel Original Series“
 Datacenter Operating System, ein auf Apache Mesos basierendes Betriebssystem vom Unternehmen Mesosphere

Abkürzung